Imouzzer des Marmoucha är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Imouzzer des Marmoucha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Imouzzer des Marmoucha är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Imouzzer des Marmoucha. Runt Imouzzer des Marmoucha är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Aït Makhlouf,  km sydväst om Imouzzer des Marmoucha. Omgivningarna runt Imouzzer des Marmoucha är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Fès-Boulemane